Houtem (Nederland), een gehucht in de gemeente Maasgouw in de Nederlandse provincie Limburg
Houtem (Vlaams-Brabant), een kerkdorp en wijk van de stad Vilvoorde in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Houtem (West-Vlaanderen), een deelgemeente van Veurne in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Houtem, de Nederlandse naam van Houtain-Saint-Siméon, een deelgemeente van Oupeye in de Belgische provincie Luik
Heerlijkheid Houtem, een historische heerlijkheid van Ramsdonk, heden kasteel en domein in de Vlaams-Brabantse gemeente Kapelle-op-den-Bos

Zie ook
Sint-Lievens-Houtem, een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Sint-Margriete-Houtem, een deelgemeente van Tienen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant

en
Houthem (doorverwijspagina)
Houtum, een gehucht in de gemeente Kasterlee in de Belgische provincie Antwerpen